|-
| 150801 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150802 - || || 14 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150803 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150804 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150805 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150806 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150807 - || || 11 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150808 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150809 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150810 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150811 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150812 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150813 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150814 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150815 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150816 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150817 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150818 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150819 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150820 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150821 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150822 - || || 14 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150823 - || || 17 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150824 - || || 17 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150825 - || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150826 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150827 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150828 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150829 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150830 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150831 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150832 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150833 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150834 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150835 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150836 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150837 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150838 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150839 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150840 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150841 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150842 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150843 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150844 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150845 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150846 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150847 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150848 - || || 19 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150849 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150850 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150851 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150852 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150853 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150854 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150855 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150856 - || || 18 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150857 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150858 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150859 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150860 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150861 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150862 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150863 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150864 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150865 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150866 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150867 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150868 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150869 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150870 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150871 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150872 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150873 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150874 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150875 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150876 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150877 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150878 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150879 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150880 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150881 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150882 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150883 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150884 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150885 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150886 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150887 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150888 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150889 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150890 - || || 25 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150891 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150892 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150893 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150894 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150895 - || || 22 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150896 - || || 29 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150897 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150898 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150899 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150900 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0